Bayiha ist der Familienname folgender Personen

David Bayiha (* 1986), kamerunischer Fußballspieler
Gilbert Bayiha-N'Djema (* 1979), kamerunischer Fußballspieler